Ру́бка (от  — каюта) — закрытое сооружение специального назначения на палубе надводного судна, корабля или на палубе надстройки.

Корабль (судно) 
Рубка на корабле (судне) имеет ширину, которая явственно меньше ширины корпуса судна. Предназначена для размещения командных пунктов и боевых постов, систем и приборов управления кораблём, оружием и техническими средствами корабля. В зависимости от назначения различают следующие рубки:
 Боевую
 Ходовую
 Рулевую
 Штурманскую
 Гидроакустическую
 Радиорубку

Рубки оборудованы аппаратурой, приборами и техническими средствами в соответствии с их функциональным назначением, а также средствами связи с главным командным пунктом корабля или центральным командным пунктом.

Рубки могут быть расположены на корме судна, на носу и посередине. На корме расположены, как правило, рубки у грузовых судов и танкеров. Посередине кораблей располагают рубки подводных лодок и пассажирских лайнеров. Рубки редко располагают на носу судна, в частности это: грузовой транспорт, буксиры, рыболовные суда.

Дирижабль 
На дирижабле, как элемент его конструкции, существует рубка, где сосредоточены приборы управления дирижаблем.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Рубка //

Ссылки 
 

Типы помещений на кораблях
Рубки